Beenz può riferirsi a:
 Beenz – moneta elettronica
 Beenz – frazione della città tedesca di Lychen
 Beenz – località del comune tedesco di Nordwestuckermark